Peral pode ser:

 Peral (Cadaval) - freguesia no concelho do Cadaval, Portugal
 Peral (Proença-a-Nova) - freguesia no concelho de Proença-a-Nova, Portugal

Desambiguação